Сан-Антонио Коммандерс () — профессиональный футбольный клуб, базировавшийся в Сан-Антонио, Техас. Команда входила в лигу Альянс американского футбола, единственный сезон которой стартовал в феврале и был досрочно завершён в апреле 2019 года из-за банкротства организации. Клуб прекратил существование, так как все франшизы лиги являлись её собственностью. Домашние матчи клуба проходили на стадионе «Аламодоум».

История 
Сан-Антонио стал восьмым городом, получившим команду ААФ. О создании нового клуба было объявлено 20 июня 2018 года. В пресс-конференции принимали участие представители лиги и мэр города Рон Ниренберг. На следующий день в качестве главного тренера команды был представлен Майк Райли, ранее работавший в ряде студенческих команд, а с 1999 по 2001 год возглавлявший клуб НФЛ «Сан-Диего Чарджерс». Генеральным менеджером клуба был назначен Дэрил Джонстон, трёхкратный победитель Супербоула в составе «Даллас Ковбойз».

Символика организации была представлена 25 сентября 2018 года. Клуб получил название «Коммандерс», подчёркивающее тесную связь города с вооружёнными силами. На эмблеме команды изображены часовня Аламо и офицерская сабля. Тёмно-бордовый цвет также является одним из официальных цветов герба города. Красный цвет и белая звезда символизируют штат Техас. Расписание игр чемпионата было объявлено в октябре 2018 года. 

В первой официальной игре в своей истории 9 февраля 2019 года «Коммандерс» на своём поле обыграли «Сан-Диего Флит» со счётом 15:6. Первый тачдаун команды занёс раннинбек Кеннет Фэрроу. 

О прекращении функционирования команды было объявлено 2 апреля 2019 года. Контракт с игроками были расторгнуты. Коммандерс стали самой посещаемой командой ААФ, на четырёх домашних матчах в среднем собиралось 28 000 зрителей. Этот показатель более чем в два раза превышал результаты других клубов.

Сезон 2019

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты игр 
Стартовую игру сезона «Флит» проводили на выезде против «Сан-Антонио». Первые очки команды набрали во второй четверти, когда Ник Роуз и Донни Хейгеман реализовали по две попытки филд-гола. Хорошо провели матч защитные линии обеих команд. Игроки «Сан-Антонио» за матч сделали шесть сэков и три перехвата, один из которых был возвращён на 68 ярдов сэйфти Орионом Стюартом. Решающее преимущество хозяева поля получили на первом драйве четвёртой четверти, когда тачдаун на 3 ярда занёс Кеннет Фэрроу. Окончательный счёт матча установил ещё один филд-год, пробитый Ником Роузом. В конце игры «Флит» имели возможность сократить отставание в счёте, но отданный в зачётную зону пас был перехвачен Заком Санчесом.

Вторая игра сезона состоялась 17 февраля на поле стадиона «Аламодоум». В первой четверти защита «Коммандерс» успешно противостояла квотербеку «Аполлос» Гарретту Гилберту, а нападение команды сделало два тачдауна.Игроки «Сан-Антонио» контролировали мяч тринадцать из пятнадцати минут игрового времени. После корректив, внесённых в игру тренером «Орландо» Стивом Сперриером, Гилберт за три четверти набрал 389 пасовых ярдов. В третьей четверти после фамбла ноуз тэкл «Коммандерс» Джоуи Мбу занёс мяч в зачётную зону, сделав счёт 29:17. За оставшееся до конца игры время гости набрали двадцать очков и одержали победу. Окончательный счёт матча установил корнербек Кит Ризер, сделавший перехват и занёсший 38-ярдовый тачдаун.

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 8 февраля 2019 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Сан-Антонио
Альянс американского футбола
Спортивные клубы, основанные в 2018 году